A.D. Winans – poeta, saggista e scrittore di racconti statunitense
 CeCe Winans – cantante statunitense
 Mario Winans – cantante e produttore discografico statunitense
 Walter Winans – tiratore a segno e scultore statunitense